Le mot tenue est originellement le singulier féminin du participe présent du verbe tenir. C'est devenu aussi un nom commun.

Sciences et techniques 
 En taxonomie le mot , nominatif neutre de l'adjectif latin , est employé comme épithète spécifique.

Sciences humaines et sociales 
 En histoire, un fief qui relève d’un autre fief (fief servant ou fief mouvant).

Culture et société 
 Une tenue vestimentaire – un vêtement ou bien un ensemble de vêtements que l'on porte (tenue de soirée, de sport) ;
 une tenue berbère – un vêtement traditionnel pour les femmes utilisé par les Berbères.
 Tenue de soirée – un film français réalisé par Bertrand Blier, sorti en 1986.
 Une tenue de ville – un code vestimentaire.
 Une tenue maçonnique – une réunion.
 Une tenue de route – une expression mal définie.
 Une tenue de stock.
 Une parcelle maraîchère.
 Le savoir-vivre.
 Une réunion rituelle dans une loge maçonnique.